Омар Фигероа мл. (; род. 13 декабря 1989, Веслако, Техас, США) — американский боксёр-профессионал, выступающий в лёгкой, в первой полусредней и в полусредней весовых категориях. Среди профессионалов бывший чемпион мира по версии WBC (2013—2014) в лёгком весе.

Профессиональная карьера 
После любительской карьеры, в которой провёл 40 поединков, дебютировал в июне 2008 года на профессиональном ринге во второй лёгкой весовой категории.

6 января 2012 года после проведения 14 беспроигрышных боёв, победил нокаутом американца, Майкла Переса, и завоевал молодёжный титул интерконтинентального чемпиона мира по версии WBO.

20 апреля 2013 года нокаутировал в первом раунде пуэрториканца, Абнера Котто.

27 июля 2013 года Фигероа победил по очкам в зрелищном бою, японца, Нихито Аракаву, и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе.

26 апреля 2014 года в поединке за титул полноценного чемпиона мира по версии WBC, с трудом перебоксировал по очкам раздельным решением судей, американца Джерри Бельмонтеса.

См. также 
 Список чемпионов мира по боксу в лёгком весе

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры США
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры полусредней весовой категории
Чемпионы Всемирного боксёрского совета